Un réseau de distribution peut désigner :
 un réseau de distribution des fluides (électricité, gaz, pétrole...) ;
 un réseau de distribution dans le commerce (revendeurs).

Voir aussi